Пећинци су насеље и седиште општине Пећинци у Сремском округу. Према попису из 2011. било је 2581 становника.

Пећинци су једино село које је општински центар у Срему. Изразито пољопривредно подручје, са значајним учешћем сточарства. Последњих година све више се развија повртарство, посебно производња бостана. Фабрика шећера је највеће привредно предузеће. Познати туристички локалитет је Обедска бара.

Овде се налази Српски музеј хлеба у Пећинцима.

Историја 
Први писани траг о насељу на месту данашњих Пећинаца је из 1416. Од тада, па све до 1702. има веома мало података. Село је било под Османским царством до мира у Пожаревцу (1718) када бива припојено Хабзбуршкој монархији. За време Хабзбуршке владавине, село је било у саставу Војне границе (од њеног успостављања до 1848. (и од 1849. до 1882. тј. до укидања војне границе), од 1848. до 1849. Пећинци су се налазили на територији Српске Војводине. Од укидања Војне границе село је прикључено сремском округу, Краљевине Хрватска-Славонија. По попису из 1910. село је имало већинско српско становништво.

После Првог светског рата Пећинци прво улазе у састав Државе Словенаца, Хрвата и Срба, затим у састав Краљевине Србије да би на крају село ушло у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Од 1918. до 1929. Пећинци се налазе у Сремском округу, а од 1929. до 1941. у Дунавској бановини.

Током Другог светског рата село је под управом НДХ. После рата постају део АП Војводине у саставу НР(СР) Србије. До 1960. налазе се у саставу Земунског среза, док је данашња територија општине подељена између неколико срезова. Од 1960.(после укидања срезова) оформљена је општина у данашњем облику.

Демографија 

У насељу Пећинци живи 2119 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,3 година (37,8 код мушкараца и 38,8 код жена). У насељу има 881 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,02.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Општина Пећинци

 
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији